Гламоч може бити:

 Гламоч, град и сједиште истоимене општине, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Гламоч (Горажде), насељено мјесто у општини Горажде, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Гламоч (острво), острвце у Јадранском мору